Dragon kan syfta på:

 Dragon (soldat) – en infanterisoldat som förflyttade sig till häst men stred till fots
 Dragon (växt) – en art i familjen korgblommiga växter och en krydda
 Dragon (skivbolag) – ett svenskt skivbolag med inriktning på jazz
 Dragon (tidskrift) – en amerikansk tidskrift som marknadsförs till rollspelare
 Dragon 32/64 – hemdatorer tillverkade under 1980-talet
 Dragon: The Bruce Lee Story – en amerikansk långfilm från 1993
 SpaceX Dragon – en amerikansk rymdfarkost
 SpaceX Dragon 2 – en amerikansk rymdfarkost